Алта́рь () — жертвенник (от  — навершие жертвенника, приспособление для сжигания жертвы; от  — высокий). Первоначально — сооружение для совершения ритуальных жертвоприношений. В православной традиции — главная, обычно восточная, часть храма, как правило, отделённая от общего помещения иконостасом.

У древних язычников 

Обычно сооружался из природных материалов (камней, земли, глины и т. д.) в святых местах: на полянах, у ручья, в роще, то есть там, где впервые или наиболее ярко произошло взаимодействие с божеством. В Древней Греции и Риме алтари располагались перед храмами как места для жертвоприношений и в позднее время богато украшались (см., например, известный Пергамский алтарь в Берлине). Смотрите статью о жертвоприношениях. Также имеет значение Алатырь-камень, сакральное место для проведения ритуальных служб.

Витрувий закрепляет ориентировку алтаря на восток.

У древних иудеев 
Жертвенник упоминается в описаниях передвижного Храма в пустыне (скиния) (), а также временного храма в Силоме и постоянного в Иерусалиме. Жертвенник также ставили праотцы ((). В Библии упоминаются и осуждаются жертвенники вне Иерусалимского Храмa, например, царя Иеровоамa.

В христианской церкви

На Востоке 

На православном христианском Востоке алтарём называют возвышенную восточную часть христианского храма, предназначенную для священнослужителей и обычно отделённую от средней части храма иконостасом. В центре алтаря находится престол в виде квадратного стола, на котором обычно находится антиминс, завёрнутый в илитон, богослужебное Евангелие, напрестольный крест, дарохранительница, дароносица и святое Миро в крестильном ящике. Под престолом или в антиминсе находится часть святых мощей — в соответствии с древней христианской традицией совершать литургию на гробницах мучеников в катакомбах. Над престолом иногда сооружается сень с подвешенным образом парящего голубя, символизирующего Святого Духа, сходящего на Святые Дары.

В соответствии с древними традициями, восточная стена алтаря устраивается в виде полукружия — апсиды. В её центральной части помещается образ Господа Вседержителя, восседающего на троне, или образ Христа, причащающего апостолов. Под этим образом, прямо против престола, сооружается возвышение — горнее место (горний по-славянски значит «вышний», «возвышенный»), которое является образом Небесного престола Господа Вседержителя. Каждый раз, проходя мимо горнего места, необходимо перекреститься и поклониться Ему. Во многих храмах на горнем месте стоит кресло для архиерея, а с боков от него и ниже — сиденья для священников.

Сразу за престолом перед горним местом обычно ставится семисвечник в виде разветвляющегося столпа с семью лампадами.

У восточной стороны престола на длинных древках справа от семисвечника устанавливается запрестольный крест, а слева — запрестольная икона Божией Матери.

В северо-восточной части алтаря обычно у стены находится жертвенник — особый стол для совершения проскомидии. По внешнему устройству жертвенник во многом подобен престолу: его облачают в те же одежды (срачицу и индитию), а, в перерывах между богослужениями, также покрывают пеленой. Как и к престолу, к жертвеннику прикасаются только священнослужители.

У западной стены алтаря к югу между Царскими вратами и пономарскими часто ставится стасидия для настоятеля храма.

Между престолом и Царскими вратами разрешается проходить только священнослужителям во время богослужений. Обычно здесь постилается ковёр с дорожкой на амвон, иногда до аналоя посреди храма. Ковровое покрытие может быть вокруг престола, перед жертвенником и стасидией, или сплошное по всему алтарю.

У северной или южной стены алтаря может быть кадильная ниша и умывальница.

В храме может быть несколько алтарей и престолов. На одном престоле дозволяется служить литургию только один раз в день.

В греческих Церквах святой алтарь называют .

По канонам Восточной Церкви, в алтарь дозволяется входить только священно- и церковнослужителям и при совершении таинства Крещения. На практике делается исключение для помогающих в алтаре мужчин (алтарников).

В России 

В дореволюционной России, в принципе, как и сейчас, в алтаре во время богослужения мог присутствовать, по благословению настоятеля, кто-либо из особенно известных и уважаемых мужчин.

Президенты В. В. Путин и Д. А. Медведев неоднократно присутствовали в алтарях во время богослужения, как и другие видные церковные ктиторы.

Согласно церковному праву принимать Святые Тайны в алтаре могут только епископы, пресвитеры и диаконы, а также православные цари (постановления Соборов: Лаодикийского 14 и 19; VI Вселенского 69; VII Вселенского 14). Однако в современной практике в исключительных ситуациях (например, в Великий четверг) в алтаре причащаются и миряне. В частности, такого права удостаиваются студенты некоторых духовных учебных заведений, мирским чином, но не на регулярной основе.

На Западе 

В христианстве термин «алтарь» имеет два значения. На Западе алтарём называется сам престол, на котором совершается Евхаристическая Жертва; часть храма, в которой он находится, именуется пресвитерием. Часто алтарём называется также алтарная картина — живописное изображение или композиция из живописных, скульптурных и архитектурных элементов, размещённая над престолом (например, «Гентский алтарь» Яна ван Эйка).

В Базилике Святого Николая на Бари расположен уникальный мраморный алтарь-престол, конструкция которого предусматривает специальное оконце для личного поклонения верующих мощам святителя Николая Чудотворца.

Буддизм 

Обычный буддийский алтарь располагается на самом высоком месте и состоит из нескольких групп объектов. Самыми важными являются три объекта, которые представляют тело, речь и ум Будды. Из них состоит базовый алтарь. Первым из этих объектов является статуя Будды или бодхисаттвы, которая помещается в центре. Вторым объектом является сакральный текст, символизирующий речь Будды. Он завёрнут в тёмно-красную или жёлтую ткань и располагается слева от Будды. С правого бока алтаря размещается ступа, как символ ума Будды. Вместо каждого из этих объектов могут быть использованы изображения.

Вокруг этих объектов могут располагаться изображения будд, бодхисаттв, лам и защитников. В Ваджраяне, в частности в тибетском буддизме, центральным аспектом является лама или учитель. Вокруг него могут размещаться идамы и защитники.

Вторая группа объектов относится к дарам. Обычно используют семь чаш с дарами Будде и бодхисаттвам. Они должны быть расположены по прямой линии и содержать (слева направо): питьевую воду; воду для умывания; рис и цветы; рис и благовония; свечу, ароматизированную воду, рис и еду. Иногда среди даров есть морская раковина и , символизирующие пробуждение существ, которые слушают Дхарму.

К третьей группе объектов относят предметы, которые используют во время особых ритуалов (или постоянно). К ним относят тормы, дордже, колокольчик, хрустальный шар.

См. также 

 Капище
 Киворий
 Алтарная картина
 Ретабло
 Михраб

Примечания

Ссылки 
 
 Глоссарий сайта Московской Патриархии
 Алтарь (сайт liturgy.ru)
 
 

Устройство христианского храма
Жертвоприношения
Христианское богослужение